Rota se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Emilia Rota
 Jadranka Rota